Quảng Vinh (Thừa Thiên-Huế), een xã in Huyện Quảng Điền, provincie Thừa Thiên-Huế.
 Quảng Vinh (Thanh Hóa), een xã in Huyện Quảng Xương, provincie Thanh Hóa.